Монастырь Сапара (Сафара; ) — грузинский православный мужской монастырь в Ахалцихском муниципалитете края Самцхе-Джавахети в Грузии. Относится к Ахалцихской и Тао-Кларджетской епархии Грузинской православной церкви. Комплекс монастыря включён в список недвижимых культурных памятников национального значения Грузии.

История 

Монастырь существует, по меньшей мере, с IX века. Среди его монахов было много важных фигур в грузинской церковной истории. В конце XIII века Сапара стала владением рода Джакели. Правитель княжества Самцхе Саргис Джакели находился в хороших отношениях с монголами, благодаря чему его правление было мирным. В конце жизни Саргис принял монашеский постриг и сменил имя на Саба (Савва). Его сын Бека построил здесь самую большую из 12 церквей, церковь святого Саввы, названную в честь небесного покровителя своего отца, — одну из самых архитектурно значимых церквей своего времени. Её фрески XIV века имеют хорошую степень сохранности. На фресках изображены, в частности, портреты князей Джакели.

С конца XVI века до начала XVII века монастырь Сапара опустел в связи с расширением экспансии Османской империи в Самцхе. Иконы монастыря и другие ценности были перенесены в более защищённые регионы Грузии. В 1877—1878 годах монастырь был разорён мусульманами, в 1893 году восстановлен.

Ирландский географ и арменовед Генри Финнис Линч побывавший в этих местах в конце XIX века отмечал, что монастырь возведенный на средства грузинского атабека, вероятно был построен армянским архитектором. Согласно ему сооружение может считаться типичным образцом армянского стиля

Архитектура 

Из 12 церквей частично сохранилось 11, одна была полностью разрушена. Самая древняя из сохранившихся — церковь Успения — датирована X веком. Сохранились фундаменты ряда других помещений монастыря.

Храм святого Саввы расположен на краю обрыва. Он сложен из тёсаного красноватого камня. В плане имеет форму удлинённого четырёхугольника и поделён на три нефа. В куполе прорезано 8 окон, в восточной стене 3 окна, в трёх других стенах — по одному. Храм имеет 2 входа — с севера и с запада. Окна и двери храма украшены резьбой.

Примечания 

Недвижимые культурные памятники национального значения Грузии
Православные монастыри Грузии